Гайдучик — фамилия:
 Гайдучик, Виталий Викторович (род. 1989) — белорусский футболист.
 Гайдучик, Николай Михайлович (род. 1999) — украинский футболист.